Il singolare del torneo di tennis Birmingham Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Christian Ruud che ha battuto in finale Johan Van Herck 2-6, 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Johan Van Herck (finale)
 Christian Ruud (Campione)
 Hernán Gumy (primo turno)
 Lucas Arnold Ker (primo turno)

 Franco Squillari (semifinali)
 Dennis van Scheppingen (secondo turno)
 Dirk Dier (quarti di finale)
 Dick Norman (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Birmingham Challenger 1998